ТПА — многозначная аббревиатура:
 ТПА — тактическая и палубная авиация
 ТПА — телепилотируемый аппарат
 ТПА — телеуправляемый подводный аппарат
 ТПА — термопластавтомат
 ТПА — тональная пороговая аудиометрия
 ТПА — трехсложник с переменной анакрузой
 ТПА — трипропиламин
 ТПА — трубопроводная арматура
 ТПА — трубопрокатный агрегат
 ТПА — туристский подводный аппарат

См. также 
  — аббревиатура латиницей